Melgar de Fernamental kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Melgar de Fernamental (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Melgar de Fernamental (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar